Luigi Guido Grandi (1671-1742), een Italiaans wetenschapper en monnik
 Dino Grandi (1895-1988), een Italiaans fascistisch staatsman
 Irene Grandi (1969), een Italiaanse zangeres